Astheim (Beieren), een plaats in de gemeente Volkach in de Duitse deelstaat Beieren
Astheim (Hessen), een plaats in de gemeente Trebur in de Duitse deelstaat Hessen